Bast (Baška Voda)
Bast (staroegipatska mitologija)